Lütkens ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Otto Lütkens (1903–1967), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Charlotte Lütkens (1896–1967), deutsche Soziologin
 Doris Lütkens (1793–1858), deutsche Malerin und Pädagogin
 Franz Julius Lütkens (1650–1712), deutscher evangelischer Theologe
 Gerhard Lütkens (1893–1955), deutscher Politiker 
 Joachim Matthias Lütkens (1713–1780), Lübecker Bürgermeister
 Johann Lütkens (1597–1652), deutscher Kaufmann und Oberalter
 Johann Heinrich Lütkens (1746–1814), Pastor zu Moorfleet und Kirchenlieddichter
 Nicolaus Gottlieb Lütkens (1716–1788), Hamburger Kaufmann und Senator
 

Siehe auch:
 Lütgens
 Lütke
 Lütken